Канкабал има више значења:

 Канкабал (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабал (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабал (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику